Otisville – villaggio statunitense in Michigan
Otisville – villaggio statunitense nello Stato di New York